Op het toernooi van Wimbledon in 1998 speelden de mannen  in het dubbelspel van 22 juni tot en met 5 juli. De als eerste geplaatste Nederlanders Jacco Eltingh en Paul Haarhuis wonnen het toernooi door in de finale de titelverdedigers en als tweede geplaatste Australiërs Todd Woodbridge en Mark Woodforde met 2-6, 6-4, 7-6(3), 5-7, 10-8 te verslaan.

Geplaatste teams

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Officiële website Wimbledon
 Uitslagen mannendubbelspel op de ATP-site

Wimbledon
ITF-toernooi in 1998